In den Vereinigten Staaten gibt es mehrere Interstate Highways mit der Nummer 110:

Interstate 110 (Florida)
Interstate 110 (Kalifornien)
Interstate 110 (Louisiana)
Interstate 110 (Mississippi)
Interstate 110 (Texas)